Ко́хтла:

 Кохтла-Ярве — город в Эстонии.
 Кохтла — волость в Эстонии.
 Кохтла-Нымме — посёлок и волость в Эстонии.